Ири́на Ю́рьевна Ро́занова (род. 22 июля 1961, Пенза, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (2007).

Биография 
Родилась 22 июля 1961 года в Пензе. В начале 1962 года семья Ирины переехала в Рязань. Родители — актёры (позже играли на сцене Рязанского драматического театра) Юрий Павлович Розанов (1927—2010) и Зоя Васильевна Белова (1927—2015).

В 1984—1988 годах — актриса театра им. Владимира Маяковского. В 1988 году окончила ГИТИС. В 1988—1990 годах — актриса театра-студии «Человек».

В 1991—1998 годах — актриса театра на Малой Бронной. В 1998—1999 годах — актриса театра Ленком. Играет в антрепризных спектаклях. В кино с января 1985 года (первая роль — Люся в телевизионном фильме «Подружка моя»).

Была замужем за режиссёром Евгением Каменьковичем и кинооператором Григорием Беленьким. Жила в фактических браках с режиссёром Дмитрием Месхиевым, с режиссёром Бахтиёром Худойназаровым (до 2011 года).
Детей нет.

Признание и награды 
 Специальный приз «Звёзды завтрашнего дня» на фестивале молодых актёров в Женеве (1991)
 Приз «За лучшее исполнение главной женской роли» на кинофестивале «Созвездие» за фильм «Анкор, ещё анкор» (1992)
 Приз «Золотой овен» за фильм «Анкор, ещё анкор!» (1992)
 Премия «Золотой овен» в номинации «Лучшая актриса года» (1993)
 Премия «Чайка» (1995)
 Заслуженная артистка Российской Федерации (1995) — за заслуги в области искусства.
 Приз в номинации «Зa лучшую женскую роль» на фестивале «Виват, кино России!» (1998)
 Приз за лучшую женскую роль кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине за фильм «Дикарка» (2002)
 Премия «Ника» (2006) за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Коля — перекати поле».
 Народная артистка Российской Федерации (2007) — за большие заслуги в области искусства.
 Актёрская премия «Кумир» в области театра, кино и телевидения в номинации «Кумир 2009—2011» в номинации «Лучшая женская роль в кино» за фильм «Два дня» (2011)
 Премия «Золотой орёл» в номинации Лучшая женская роль на телевидении за сериал «Фурцева. Легенда о Екатерине» (2013)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Ирина Розанова: «Абдулов удивлялся, что у нас не получилось романа» — интервью на сайте 7 Дней

Актёры телевидения России
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Лауреаты премии «Ника»
Персоналии:Театр им. Моссовета
Лауреаты премии «Золотой овен»